Antena 3 puede referirse a:

 Antena 3, canal de televisión de España perteneciente a Atresmedia Televisión y, a su vez, a Atresmedia Corporación.
 Antena 3 HD, es el canal principal de Atresmedia Televisión (Antena 3) que emite en alta calidad de imagen.
 Antena 3 Internacional, es el canal de Antena 3 que tiene como función emitir en varios países de Europa y América Latina a través de satélite.
 Antena 3 Noticias, programa de informativos de Antena 3.
 Antena 3 (Rumanía), canal de televisión de Rumanía.
 Antena 3 (Portugal), canal de radio de Portugal.
 A3 Noticias 24, fue un canal de noticias las 24 horas del día perteneciente a Atresmedia Televisión y, a su vez, a Atresmedia Corporación. Se emitía exclusivamente a través de internet.
 Antena 3 Canarias, fue un canal de televisión español, de cobertura autonómica y de capital privado, que emitía para las Islas Canarias. Pertenecía a Atresmedia Televisión y, a su vez, a Atresmedia Corporación.
 Antena 3 Radio fue una cadena de radio generalista y española, en activo desde el 4 de mayo de 1982 hasta el 17 de junio de 1994.